Distretto di Salas – distretto del Perù nella regione di Ica
Distretto di Salas – distretto del Perù nella regione di Lambayeque